Курсийон () — многозначный термин.

Персоналии 
Французский старинный баронский род Курсийонов. Род угас в 1756 году после смерти Марии-Софии де Курсийон, единственного ребёнка Филиппа-Эгона де Курсийона. Известные члены фамилии:
Филипп де Курсийон, маркиз де Данжо (1638—1720), французский военный и дипломат, автор знаменитых мемуаров эпохи Людовика XIV;
Луи де Курсийон, аббат Данжо (1643—1723), духовное лицо и известный грамматист, член Французской академии;
Мария-София де Курсийон, принцесса Субиз (1713–1756), последний представитель рода Курсийонов.

Топонимы 
 Диссе-су-Курсийон — французская коммуна в департаменте Сарта.